Соревнование по футболу с семью спортсменами в команде на летних Паралимпийских играх 2012 проходили с 1 сентября по 9 сентября 2012 года в Лондоне на . В турнире принимали участие спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вызванными церебральным параличом.

За единственный комплект медалей боролись 96 футболистов из 8 сборных команд.

Результаты соревнований

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за бронзу

Финал

Ссылки 
 Таблицы и результаты матчей футбольного турнира (7 на 7) Паралимпиады 2012

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2012
Футбол 7×7 на летних Паралимпийских играх